А́пситис (вариант транскрипции Апсит) () — латышская фамилия. Известные носители:

 Апсит, Александр Петрович (1880—1944) — российский, латвийский художник.
 Апситис, Андрейс (1888—1945) — латвийский спортсмен-велогонщик.
 Апситис, Аугуст (1880—1932) — латышский поэт и прозаик.
 Апситис, Вайделотис (1921—2007) — латвийский архитектор.
 Апситис, Герман (19 ноября 1893 — 19 января 1942) — латвийский юрист и государственный деятель, министр юстиции (1934—1940).
 Апситис, Роман (1939—2022) — латвийский правовед и политик.